Freie Bürger Union, partit polític d'Alemanya
 Fire Brigades Union, sindicat de bombers del Regne Unit
 FBu també és l'acrònim del franc de Burundi, unitat monetària de Burundi